William Lamb peut faire référence à: 

William Lamb (1779–1848), premier ministre du Royaume-Uni
  (1893–1951), artiste écossais
  (1835–1909)
  (mort 1550), auteur écossais
 William F. Lamb (1883–1952), principal concepteur de l'Empire State Building
  (1904–1999), historien canadien
 pseudonyme de  (1891–1986), journaliste et auteur anglais

Voir aussi
 William Lambe (1765–1847), médecin anglais et pionnier du végétarisme
  (ou, Lamb; 1495-1580), marchand de tissu anglais et philanthrope